Шу́ти Га́тва ( ; род. 16 октября 1992, Кигали, Руанда) — шотландский актер руандийского происхождения. Получил известность благодаря роли Эрика Эфионга в комедийно-драматическом телесериале Netflix «Половое воспитание». В 2022 году было объявлено, что он сыграет Пятнадцатую регенерацию Доктора в сериале Би-би-си «Доктор Кто».

Ранние годы 
Шути Гатва родился в районе  города Кигали (Руанда) 15 октября 1992 года. Отец — доктор богословия Тарсис Гатва, родом из района , работал местным журналистом.

Семья бежала от геноцида в Руанде против тутси в 1994 году и поселилась в Шотландии. Они жили в Эдинбурге и Данфермлине. Гатва учился сначала в средней школе «Boroughmuir» в Эдинбурге, затем перешел в среднюю школу в Данфермлине и окончил  в Глазго со степенью бакалавра в области актерского мастерства в 2013 году. В 2022 году консерватория наградила его почётной докторской степенью.

Карьера 
В мае 2018 года было объявлено, что Шути Гатва сыграет одну из главных ролей в комедийно-драматическом телесериале Netflix «Половое воспитание», а именно роль Эрика Эфьонга. Премьера первого сезона «Полового воспитания» состоялась 11 января 2019 года
. Шути Гатва продолжает сниматься в этом сериале: 2 февраля 2019 года Netflix официально продлил сериал на второй сезон, премьера которого состоялась 17 января 2020 года, а 10 февраля 2020 года было объявлено, что сериал был продлён на третий сезон.

Роль Эрика Эфионга оценили кинокритики, похвалив, что в сыгранной роли Шути Гатве удалось избежать клише гея и чернокожего «лучшего друга», как стереотипного и второстепенного персонажа.

8 мая 2022 года было объявлено, что Шути исполнит роль Пятнадцатого Доктора в британском научно-фантастическом телесериале BBC «Доктор Кто».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Персоналии:Файф
Персоналии:Данфермлин
Википедия:Биографии современников
Киноактёры Великобритании